Могила Карла Маркса — находится в восточной части Хайгейтского кладбища в Лондоне (Англия). В ней покоятся Карл Маркс и его супруга Женни Маркс, а также другие члены их семьи. Первоначально это захоронение располагалось в другой части этого же Восточного кладбища, однако в одну из ночей 1954 года останки были перезахоронены группой коммунистов в нынешнем месте (более видном по сравнению с предыдущим). Надгробие создано  и открыто в 1956 году на церемонии, проведенной генеральным секретарём Коммунистической партии Великобритании Гарри Поллитом. Эта партия и профинансировала возведение данного мемориала. Он состоит из внушительного бронзового бюста Маркса, установленного на гранитном пьедестале (с мраморной вставкой), на который вынесены цитаты из его произведений, в частности на передней стороне постамента — слова, которыми оканчивается Манифест Коммунистической партии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (дословно — «Workers of all lands — unite»).

С 1974 года могила относится к архитектурным памятникам I категории на территории лондонского района Камден (), что обеспечивает присутствие в туристических каталогах и справочниках.

Супруга Маркса Женни скончалась 2 декабря 1881 года, а сам он — 14 марта 1883 года. Его похоронили рядом с нею, в дождь на похороны явилось всего 11 человек, включая Энгельса. Тем не менее уже спустя год могилу Маркса посетило более тысячи человек.

Литература 
 Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand
 Marx monument unveiled in Highgate cemetery // Guardian, 15 March 1956.

Примечания 

Карл Маркс
Памятники Карлу Марксу
Кладбища Лондона